Televizija Zagreb, današnja HTV
Tehničko veleučilište u Zagrebu